Арташе́с Арме́нович Багдасаря́н (; 11 февраля 1984, Ереван) — армянский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Летом 2006 года Багдасарян из расположения «Киликии» отбыл в австрийский Пашинг и после просмотра подписал с «Суперфундом» двухлетний контракт с последующим продлением на год. Сыграв два матча в начале чемпионата Австрии, Багдасарян получил травму, от которой оправлялся долгое время. В итоге через семь месяцев контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию.

Карьера в сборной 
Багдасарян был впервые вызван в сборную Армении в октябре 2005 года, но дебютировал в ней только в следующем году. Первый и единственный матч за национальную сборную провёл 1 марта 2006 года в Лимасоле против сборной Кипра (0:2). Багдасарян вышел в стартовом составе, а в перерыве его заменил Артур Восканян.

Интересные факты 
При помощи Арташеса Багдасаряна нападающий Ваге Тадевосян в сентябре 2006 года смог заключить контракт с швейцарским клубом «Арау» без прохождения просмотра.

Достижения 
 «Мика»
 Финалист Кубка Армении: 2005

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте ФФА
 Профиль на armfootball.tripod.com
 
 
 
 

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Котайк»
Игроки ФК «Мика»
Игроки ФК «Киликия»
Игроки ФК «Улисс»